in Spanje:
Paredes (Cuenca), een gemeente in de provincie Cuenca in de regio Castilië-La Mancha
Paredes de Escalona, een gemeente in de provincie Toledo in de regio Castilië-La Mancha
Paredes de Nava, een gemeente in de provincie Palencia in de regio Castilië en León
Paredes de Sigüenza, een gemeente in de provincie Guadalajara in de regio Castilië-La Mancha
Murias de Paredes, een gemeente in de provincie León in de regio Castilië en León

in Portugal:
Paredes (Portugal), een plaats en gemeente in het district Porto
Paredes de Coura, een gemeente in het district Viana do Castelo